Coteau ist der Name mehrerer geographischer Objekte:

Orte:
 Coteau (Louisiana)
 Coteau (North Dakota)
 Coteau Bourgeois (Louisiana)
 Coteau Holmes (Louisiana)
 Coteau Rodaire (Louisiana)
 Coteau-du-Lac (Québec)

Le Coteau, französische Gemeinde

Hochplateaus:
 Coteau du Missouri
 Coteau des Prairies

Familienname:
 Marc Bellin du Coteau (1883–1938), französischer Leichtathlet und Sportmediziner